Akira Watanabe – giocatore di shōgi giapponese
 Akira Watanabe – pilota motociclistico giapponese
 Akira Watanabe – triatleta giapponese